Semiramide riconosciuta (Kurzform Semiramide) steht für:

 Semiramide riconosciuta (Metastasio), Opernlibretto von Pietro Metastasio (1729)
 Semiramide riconosciuta (Aliprandi), Oper von Bernardo Aliprandi (1740)
 Semiramide riconosciuta (Araja), Oper von Francesco Araja (1731)
 Semiramide (Bernasconi), Oper von Andrea Bernasconi (1765)
 Semiramide riconosciuta (Bertoni), Oper von Ferdinando Bertoni (1767)
 Semiramide riconosciuta (Brusa), Oper von Francesco Brusa (1756)
 Semiramide riconosciuta (Cocchi), Oper von Gioacchino Cocchi (1753)
 Semiramide riconosciuta (de Majo), Oper von Giuseppe de Majo (1751)
 Semiramide (Fischietti), Oper von Domenico Fischietti (1759)
 Semiramide riconosciuta (Galuppi), Oper von Baldassare Galuppi (1749)
 Semiramide riconosciuta (Giacomelli), Oper von Geminiano Giacomelli (1730)
 Semiramide riconosciuta (Gluck), Oper von Christoph Willibald Gluck (1748)
 Semiramide riconosciuta (Guglielmi), Oper von Pietro Alessandro Guglielmi (1776)
 Semiramide riconosciuta (Händel), Opernpasticcio von Georg Friedrich Händel (1733)
 Semiramide riconosciuta (Hasse, 1744), Oper von Johann Adolph Hasse (1744)
 Semiramide riconosciuta (Hasse, 1747), Oper von Johann Adolph Hasse (1747)
 Semiramide riconosciuta (Hasse, 1760), Oper von Johann Adolph Hasse (1760)
 Semiramide riconosciuta (Jommelli, 1742), Oper von Niccolò Jommelli (1742)
 Semiramide riconosciuta (Jommelli, 1753), Oper von Niccolò Jommelli (1753)
 Semiramide riconosciuta (Jommelli, 1762), Oper von Niccolò Jommelli (1762)
 Semiramide riconosciuta (Lampugnani), Oper von Giovanni Battista Lampugnani (1741)
 Semiramide riconosciuta (Manfredini), Oper von Vincenzo Manfredini (1760)
 Semiramide riconosciuta (Meyerbeer), Oper von Giacomo Meyerbeer (1819)
 Semiramide (Mysliveček), Oper von Josef Mysliveček (1766)
 Semiramide riconosciuta (Perez), Oper von Davide Perez (1749)
 Semiramide riconosciuta (Porpora, 1729), Oper von Nicola Antonio Porpora (1729)
 Semiramide riconosciuta (Porpora, 1739), Oper von Nicola Antonio Porpora (1739)
 Semiramide riconosciuta (Rutini, 1752), Oper von Giovanni Marco Rutini (1752)
 Semiramide riconosciuta (Rutini, 1780), Oper von Giovanni Marco Rutini (1780)
 Semiramide riconosciuta (Sacchini), Oper von Antonio Sacchini (1764)
 Semiramide (Salieri), Oper von Antonio Salieri (1782)
 Semiramide (Sarti), Oper von Giuseppe Sarti (1762)
 Semiramide riconosciuta (Scalabrini), Oper von Paolo Scalabrini (1743)
 Semiramide riconosciuta (Scarlatti), Oper von Giuseppe Scarlatti (1751)
 Semiramide riconosciuta (Terradellas), Oper von Domènech Terradellas (1746)
 Semiramide (Traetta), Oper von Tommaso Traetta (1765)
 Semiramide riconosciuta (Vinci), Oper von Leonardo Vinci (1729)